Martín de Yeltes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martín de Yeltes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Martín de Yeltes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar